Анна Смашнова-Пістолезі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Марта Домаховська.

Флавія Пеннетта виграла титул, у фіналі перемігши Клару Коукалову з рахунком 7–5, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2004
Тур WTA 2004